Edge (2015), een Amerikaanse film uit 2015
 Edge (computerspel), een puzzelspel voor iOS
 Edge (tijdschrift), een Brits tijdschrift over computerspellen
 Ford Edge, een type auto van de Ford Motor Company
 Microsoft Edge, een internetbrowser van Microsoft
 EdgeHTML, een layout-engine die werd gebruikt in de internetbrowser Edge van Microsoft
 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE), een technologie die het mogelijk maakt draadloze apparaten met elkaar te verbinden met snelheden die hoger liggen dan de bestaande GSM en GPRS draadloze apparaten
 Edge Foundation, een discussiegroep van vooraanstaande wetenschappers, schrijvers en filosofen

Personen:
 Andrew Edge, drummer van de Thompson Twins en Savage Progress
 Edge (worstelaar), pseudoniem van Adam Copeland, een Canadees professioneel worstelaar

Zie ook 
 The Edge (doorverwijspagina)